Sarkis Tcheumlekdjian, né à Villefranche sur Saône, est un metteur en scène de théâtre. Après le Conservatoire d’Art Dramatique de Lyon en 1984, Sarkis Tcheumlekdjian participe à différents stages de formation en Israël, au Japon, en Ukraine et en France. Il y rencontre notamment Iouri Lioubimov, Nicolas Karpov (pour la biomécanique), Natalia Svéréva, Irina Promptova (du GITIS de Moscou), Marcel Marceau, Ferruccio Soleri (pour le mime et la commedia), Wilfried Piolet (pour la danse classique) ainsi que des maîtres japonais pour le théâtre Nô, le Kabuki et le Kyôgen.

Il fonde en 1985 la Compagnie Premier Acte et y assume les fonctions d’auteur et de metteur en scène.

De 1993 à̀ 2005, il est associé aux sections Théâtre-études de l’INSA de Lyon, avec lesquelles il crée plus d’une quinzaine de spectacles, diffusés à travers le monde dans le cadre des RITU (Rencontres Internationales du Théâtre Universitaire).

En 2005, il crée L’École Premier Acte, vouée à̀ la recherche théâtrale et à̀ la pédagogie. À ce jour, il a mis en scène plus de soixante spectacles (dont une quarantaine avec la Cie Premier Acte), écrits ou adaptés, en privilégiant toujours l’écriture et le répertoire contemporain, les textes originaux ou inédits.

Il obtient notamment plusieurs prix : 

*2011 Le Petit Prince - Premier Prix Sharjah Light Festival 

*2008 Erendira - Prix du jury de la Presse - Festival d’Avignon 

*2008 Macondo - Prix d’interprétation - Festival de Téhéran  

*2008 Socquette - Prix du coup de pouce spectacle jeune public - festival au bonheur des Mômes (74)   

*2004 Casimir et Caroline - Prix du public au festival de Kiev 

*2003 Mistero Buffo - Premier prix du festival de Casablanca

Carrière 

Ses créations les plus récentes avec Premier Acte sont, Marianne - La Confession d'un Enfant du Siècle d'après Alfred de Musset ; Andorra d'après Max Rudolf Frisch et Le Chaperon Louche - L'Itinéraire d'un Enfant Perdu inspiré du célèbre conte populaire Le Petit Chaperon Rouge.

En 2009, il crée Don Quichotte - Tome 2, d’après l’oeuvre de Cervantès ; Claude Gueux d’après l’œuvre de Victor Hugo en 2007 ; Macondo et Erendira, diptyque d’après l’univers de Gabriel Garcia Marquez en tournée en France et à̀ l’étranger depuis 2005 ; Tartuffe de Molière en langue vietnamienne à l’Opéra d’Hanoï avec les élèves de l’École Nationale de Théâtre et de Cinéma du Vietnam, en tournée depuis 2004.

En 2010, il crée son premier spectacle jeune public avec les élèves de L’École Premier Acte, Le Maître de la Pluie, d’après le conte de Bénédicte Vilgrain et propose une chorégraphie du Petit Prince avec les danseurs du Ballet Jazzart de Paris pour le festival de Sharjah (Émirats Arabes Unis).

En 2012, il propose une relecture de Médée avec la création de La Passion de Médée et met en scène Vagabonds des Mers de Yannovsky (Le Cirque des Mirages).

En 2014, il crée Pedro Páramo, de l’écrivain mexicain Juan Rulfo et également L’Homme qui tua Don Quichotte d’après Cervantès. 

Toujours animé par le désir et le besoin de transmettre, Sarkis Tcheumlekdjian a poursuivi son parcours avec une équipe engagée et a mené des projets artistiques à̀ l’étranger, notamment en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Ukraine, en Pologne, en Israël, au Liban, en Arménie, en Iran, sur l’île de la Réunion, en Nouvelle Calédonie, au Vietnam, au Japon, au Québec, au Maroc, aux Emirats Arabes Unis, et actuellement au Brésil...

Il est membre du corps enseignant de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) depuis 2005.

Mises en scène 
 Marianne - La Confession d'un Enfant du Siècle d'après Alfred de Musset 
Andorra d'après Max Frisch
 Le Chaperon Louche - l'Itinéraire d'un Enfant Perdu d'après le conte populaire Le Petit Chaperon Rouge
L'Homme qui tua Don Quichotte d'après Miguel de Cervantès
 La Passion de Médée d'après Euripide et Sénèque
Vagabonds des mers (Cirque des Mirages) 
 Le Maître de la Pluie d'après Bénédicte Vilgrain
 Don Quichotte - Tome 2 d'après Miguel de Cervantès
 Claude Gueux d'après Victor Hugo
 Les Méfaits du mariage d'après Anton Tchekhov
 Erendira d'après Gabriel Garcia Marquez
Tartuffe (Opéra de Hanoï) d'après Molière
 Macondo d'après Gabriel Garcia Marquez
 Shafton d'après "Le moine apostat" d'Antony Shafton
 Les Trois Sœurs d'après Anton Tchekhov
 Don Juan(s) d'après les "Don Juan" de Tirso de Molina, Molière, Da Ponte-Mozart, Pouchkine, Lenau, Milosz...

 Caligula d'après Albert Camus
 Le Rire des amants d'après Sayd Bahodine Majrouh
 Et une nuit de Sarkis Tcheumlekdjian
 Les Bonnes d'après Jean Genet
 Saint-Genet d'après Jean Genet
 La Mouette d'après Anton Tchekhov
 La Demande en mariage d'après Anton Tchekhov
 Le Moine apostat d'après Antony Shafton
 La Chunga d'après l'adaptation française de Albert Bensoussan
 Bent d'après l'adaptation française de Lena GRINDA
 Vartabed d'après Dikran Tcheugurian
 La Voix humaine d'après Jean Cocteau
 La Ménagerie de verre d'après Tennessee Williams
 Légitime Démence de Sarkis Tcheumlekdjian
 Les Cigales de Sarkis Tcheumlekdjian
 Avril de Sarkis Tcheumlekdjian

Notes et références

Liens externes 
 Site de la compagnie Premier Acte
Site Classe Apprenti Comédien 

Naissance à Lyon
Naissance en 1957
Metteur en scène français
Personnalité liée à Villeurbanne